Захид Магеррам оглы Орудж () — азербайджанский политик, депутат Национального собрания Азербайджана.

Биография 
Окончил Азербайджанский технический университет.

7 декабря 2010 года был назначен членом Комитета по безопасности и обороне Милли Меджлиса.

18 ноября 2015 года избран депутатом Милли Меджлиса III Созыва от Бардинского сельского избирательного округа № 94.

Участвовал в президентских выборах в Азербайджане в 2013 и 2018 году. На выборах 2013 года набрал 1,5 % голосов, на выборах 2018 — 3,1 %.

12 февраля 2019 года указом президента Азербайджана назначен председателем правления Центра социальных исследований Азербайджана.

Владеет тремя языками (азербайджанский, турецкий, русский), отец двоих детей.

См. также 
 Центр социальных исследований (Азербайджан)

Примечания

Ссылки 
 Председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов провел пресс-конференцию, Бакинский рабочий, 12 апреля 2018

Депутаты Национального собрания Азербайджана III созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана IV созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана V созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана VI созыва
Кандидаты в президенты Азербайджана